Between the Devil & the Deep Blue Sea é o terceiro álbum de estúdio da banda Black Stone Cherry. O álbum foi gravado entre 2010 e 2011 em Los Angeles, Estados Unidos com a produção de Howard Benson que já trabalhou com Theory of a Deadman, Daughtry, Three Days Grace entre outros. O álbum foi lançado dia 30 de Maio para o Reino Unido e Europa e dia 31 de Maio para os Estados Unidos. O álbum além de ter a participação de John 5 (ex - Rob Zombie, Marilyn Manson) em uma das composições tem também a participção da cantora Lzzy Hale da banda Halestorm fazendo o backing vocals nas músicas "Such A Name" e "Won't Let Go".

Faixas

Histórico de lançamento

Desempenho nas paradas musicais 
O álbum em sua primeira semana de vendas no Reino Unido vendeu 9,852 cópias,debutando no 13° lugar no Top 100 da parada de álbuns e 1° no Top 100 da parada de álbuns rock/metal.Já nos Estados Unidos o álbum debutou na 29ª colocação vendendo em sua primeira semana de lançamento 13,000 cópias.

Álbuns de 2011
Álbuns de Black Stone Cherry